Pitty Ao Vivo 2005 é um álbum ao vivo de Pitty gravado no Planeta Atlântida em Porto Alegre/RS. Não houve turnê deste CD, pois foi gravado na turnê do CD Admirável Chip Novo.

Faixas
 Bang bang (Nancy sinatra)
Admirável Chip Novo (Pitty)
 Semana que vem (Pitty)
 Só de passagem (Pitty)
 O lobo (Pitty)
 Seu mestre mandou (Pitty)
 Deus lhe pague (Chico Buarque)
 Teto de vidro (Pitty)
 Brinquedo torto (Pitty, Peu Souza)
 Emboscada (Pitty)
 Equalize (Pitty, Peu Souza)

Álbuns ao vivo de 2005
Álbuns de Pitty